Kantor peut désigner :
Kantor, une ville du Sénégal

 Gergely Kántor (né en 1999), un joueur d'échecs hongrois
 MacKinlay Kantor (1904-1977), un journaliste, écrivain et scénariste américain
 Maxime Karlovitch Kantor (né en 1957), peintre et écrivain russe
 Mickey Kantor (né en 1939), un homme politique et juriste américain
Tadeusz Kantor, un artiste polonais
Viatcheslav Moshe Kantor, président du Congrès juif européen 
Vladimir Kantor, philosophe, homme de lettres russe (né en 1945)
Waldo Kantor, un joueur de volley-ball argentin.

Voir aussi 
 Thomaskantor
 Cantor